La Varenne kan syfta på:

Personer 
 François Pierre La Varenne (1618–1678), fransk författare
 Guillaume Fouquet de la Varenne (1560-1616), fransk statsman

Geografi 
 La Varenne-Saint-Hilaire – en ort i den fransk kommunen Saint-Maur-des-Fossés i departementet Val-de-Marne
 La Varenne, Maine-et-Loire – fransk kommun i departementet Maine-et-Loire

Se även 

 Varenne
 La Garenne